Михалевка — деревня в Шиковской волости Островского района Псковской области.

Находится, примерно, в километре южнее деревни Белое, в 66 км к востоку от города Острова.

Постоянное население по состоянию на 2000 год в деревне отсутствовало.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)